Alvi steht für
 Alvi (Teramo) Fraktion in der Provinz Teramo in der Region Abruzzen in Italien

Alvi ist Familienname folgender Personen:
 Abrar Alvi (1927–2009), indischer Dialog- und Drehbuchautor
 Arif Alvi (* 1949), pakistanischer Politiker
 Moniza Alvi (* 1954), pakistanisch-britischer Dichterin